Plusieurs membres de la Maison capétienne de Bourbon s'appelèrent Charles de Bourbon :

 branche de Bourbon :
 (1401-1456), duc de Bourbon et d'Auvergne,
 (1433-1488), archevêque de Lyon (1444), cardinal (1476), duc de Bourbon et d'Auvergne (1488),
Charles de Bourbon (évêque de Clermont) (1460-1504),
 Charles de Bourbon (1476-1498), comte de Clermont,
 (1490-1527), connétable de France, duc de Bourbon et d'Auvergne,
 (1489-1537),
Charles de Bourbon-Lavedan († 1502), bâtard de Bourbon,
trois ,
Charles de Bourbon (1515-1565), prince de la Roche-sur-Yon,
Charles de Bourbon-Soissons (1566-1612), grand maître de France,
 Charles de Bourbon (1700-1760), comte de Charolais ;

 branche d'Anjou (issue de , duc d'Anjou, petit-fils de ) :
, devenu roi d'Espagne, après avoir été duc de Parme puis roi des Deux-Siciles,
 Charles de Bourbon (1788-1855), infant d'Espagne puis prétendant au trône d'Espagne, comte de Molina, frère puîné de  d'Espagne,
 Charles de Bourbon (1818-1861), infant d'Espagne puis prétendant au trône d'Espagne, comte de Montemolín, fils du précédent,
 Charles de Bourbon (1848-1909), duc de Madrid, prétendant aux trônes de France et d'Espagne, neveu du précédent ;

branche des Deux-Siciles :
Charles de Bourbon-Siciles (1870-1949), infant d'Espagne,
 Charles de Bourbon-Siciles (1908-1936), prince de la maison de Bourbon,
 Charles de Bourbon-Siciles (1938-2015), infant d'Espagne et duc de Calabre, prétendant au trône des Deux-Siciles,
 Charles de Bourbon des Deux-Siciles (1963), duc de Castro, prétendant au trône des Deux-Siciles ;

Famille de Bourbon (Naundorff) :
 Charles de Bourbon (Naundorff) (1929-2008), prétendant au trône de France ;
 
Famille de La Roche-sur-Yon :
 Charles de Bourbon dit Charles de La Roche-sur-Yon (1515-1565), fils de Louis de Bourbon-Vendôme et de Louise de Montpensier.